Dmitri Maksoetov, een Russisch opticus, uitvinder van de Maksoetovcorrector voor spiegeltelescopen
 Maksoetovcorrector, een speciale lens om bepaalde afbeeldingsfouten van een spiegeltelescoop te corrigeren